

Села 
 Бабичівка — Житомирська область, Житомирський район
 Бабичівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Бабичівка — Полтавська область, Глобинський район

Колишні населені пункти 
 Бабичівка — колишня німецька колонія, Житомирська область, Червоноармійський район